Cerves puede hacer referencia a:
 Río Cerves, afluente del Miño, en la provincia de Orense (España).
 Plural coloquial de cerveza.